Riddagshausen bezeichnet in Braunschweig

 den Stadtteil Riddagshausen
 das Kloster Riddagshausen
 das Natur- und Vogelschutzgebiet Riddagshausen (Naturschutzgebiet)